Швырков — русская фамилия. Известные носители:

 Швырков, Вячеслав Борисович (1939—1994) — российский психолог и нейробиолог.
 Швырков, Егор Петрович (1873—1918) — милиционер 1-го Пятницкого комиссариата г. Москвы.